Bystricka kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Bystrička (vattendrag i Slovakien, lat 49,18, long 19,13), Žilina, 
 Bystrička (vattendrag i Slovakien, lat 49,13, long 18,68), Žilina,

Tjeckien 

 Bystřička (vattendrag), Zlín, 
 Bystřička (ort), Zlín, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar